

Genova
Palazzo Grimaldi – edificio di Genova sito in via David Chiossone 4
Palazzo Francesco Grimaldi (o Palazzo Spinola di Pellicceria) – edificio di Genova sito in piazza di Pellicceria 1
Palazzo Gerolamo Grimaldi (o Palazzo della Meridiana) – edificio di Genova sito in salita di San Francesco 4
Palazzo Gio Battista Grimaldi – edificio di Genova sito in piazza San Luca 2
Palazzo Gio Battista Grimaldi – edificio di Genova sito in vico San Luca 4
Palazzo Lazzaro Grimaldi – edificio di Genova sito in piazza Inferiore di Pellicceria 1
Palazzo Niccolò Grimaldi (o Palazzo Doria-Tursi) – edificio di Genova sito in via Garibaldi 9
Palazzo Nicola Grimaldi – edificio di Genova sito in vico San Luca 2

Principato di Monaco
Palazzo Grimaldi – residenza ufficiale del principe di Monaco